Озен (, до 2018 г. — Раздольное) — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Кусепского сельского округа. Код КАТО — 115647400.

География 
Село расположено на берегу реки Шагалалы, на северо-востоке района, в 83 км на северо-восток от центра района села Зеренда, в 4 км на северо-восток от центра сельского округа села Оркен.

Улицы 

 ул. Восточная,
 ул. Зеленая,
 ул. Комсомольская,
 ул. Ленина,
 ул. Набережная,
 ул. Оразова,
 ул. Речная,
 ул. Сорокоумова,
 ул. Целинная,
 ул. Юбилейная.

Ближайшие населённые пункты 

 село Оркен в 4 км на юго-западе,
 село Жамбыл в 11 км на юго-востоке,
 село Обуховка в 16 км на северо-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 1353 человек (из них казахов 33%, русских 21%).

В 1999 году население села составляло 876 человек (435 мужчин и 441 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 617 человек (299 мужчин и 318 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района